

Lokalizacje

Austria 
 Rosenau am Hengstpaß – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Francja 
 Rosenau – gmina w regionie Alzacja, w departamencie Górny Ren

Niemcy 
 Rosenau – dzielnica Grafenau
 Rosenau – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Różana

Inne 
 Rosenau – zamek w Rödental
 Rosenau – zamek koło Zwettl-Niederösterreich